Джудит Малина (;  — ) — американская актриса, театральный режиссёр и прозаик.

Биография 
Дочь раввина и актрисы. В 1929 году переехала с семьей в Нью-Йорк. В 1944 году получила американское гражданство. Поступила в Новую школу, училась театральному искусству у Э. Пискатора, от которого восприняла брехтовскую эстетику «эпического театра», усилив её бунтарские, анархические черты.

Вместе с актёром, художником и поэтом Джулианом Беком (Julian Beck) основала в 1947 компанию «Живой театр», которым они вдвоём руководили до смерти Бека в 1985.

Под угрозой приговора к 5 годам заключения за нарушение налогового законодательства труппа в 1963 году покинула США, выступала в Европе и вернулась в 1968 году.

Малина снималась в кино у Джека Смита («Flaming Creatures»), Рона Райса («Царица Савская встречает атомного человека»), Сидни Люмета («Собачий полдень»), Пола Мазурски («Враги. История любви»), Вуди Аллена («Дни радио»), Бернардо Бертолуччи («Любовь и ярость»), Шанталь Акерман («Американские истории»), Абеля Феррары («Китаянка»), Пенни Маршалла («Пробуждение»), в фильме «Семейка Аддамс», телесериалах «Клан Сопрано», «Скорая помощь» и других.

В 1988 году вышла замуж за Ханона Резникова, многие годы заведовавшего литературной частью «Живого театра».

В год своего 80-летия выступила в роли Принцессы в «Оперетке» Гомбровича, поставленной в знаменитом экспериментальном театре Эллен Стюарт «La MaMa» (спектакль был показан в том же году в Риме и Берлине).

В 2011 году на фестивале «Трайбека» был показан документальный фильм о Джудит Малина «Любовь и политика» (реж. Асад Джафарян).

В декабре 2014 года попала в больницу с отравлением. 2 января 2015 вышла с больницы. 5 февраля 2015 года вернулась в театр. 27 марта 2015 года сыграла свой последний спектакль. 1 апреля 2015 года ушла из театра по состоянию здоровья.

7 апреля 2015 года попала в больницу, где 10 апреля 2015 года скончалась от инсульта.

Творчество 
В репертуаре Живого театра, основывавшегося на принципе импровизации, были поэтические спектакли по произведениям Гертруды Стайн, Джона Эшбери и др., а также драмы Кокто, Лорки, Брехта, Пиранделло.

Книги 
Автор нескольких дневниковых книг:
 The Enormous Despair. New York: Random House, 1972
 The diaries: Brazil, 1970, Bologna, 1977. Devon: Dept. of Theatre, Dartington College of Art, 1979
 The Diaries of Judith Malina: 1947—1957. New York: Grove Press, 1984
 The Piscator Notebook. London; New York: Routledge, 2012

Признание 
Премия Obie (1960, 1964, 1969, 1975, 1987, 1989, 2007) и премия New York Innovative Theatre Awards за выдающееся художественное достижение (2008). Стипендия Гуггенхайма (1985). Командор бразильского ордена «За заслуги перед культурой» (2007) и многие другие награды.

В 2003 году включена в Американский театральный зал славы.

Литература 
 Biner P. Le Living Theatre. Histoire sans légende. N.p.: La Cité, 1968 (англ. пер.: The Living Theatre: A History Without Myths. New York: Avon Books, 1972, переизд. 1973)
 Tytell J. The Living Theatre: Art, Exile, and Outrage New York: Grove Press, 1995
 Valenti Chr. Conversazioni con Judith Malina: l’arte, l’anarchia, il Living Theatre. Milano: Elèuthera, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Живого театра 
 В исторической энциклопедии Еврейские женщины 
 Джудит Малина вспоминает о съемках фильма Джека Смита
 Автобиографическое видео

Стипендиаты Гуггенхайма
Умершие от инсульта
Иммигрировавшие в США из Германии